Джефф То́мас (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Чемпион и серебряный призёр .

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

С середины 1980-х начал заниматься тренерской работой. Наиболее известен как в течение долгого времени (с 1998) тренер команды Брэда Гушу.

В качестве второго тренера мужской сборной Канады участник  (команда Канады стала бронзовыми призёрами).

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2021).
 : бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера 
национальных сборных

клубных команд

Частная жизнь 
Его сын Колин Томас () — тоже кёрлингист, выступает на юниорских чемпионатах Канады и мужских чемпионатах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Джефф много лет тренировал эту команду, а несколько раз и выступал в ее составе на чемпионатах провинции.

Примечания

Ссылки 
 Jeff Thomas – Curling Canada Stats Archive
 Официальный сайт «команды Гушу» (Team Gushue)
 
 
 
 Golden Dream (фан-сайт Team Gushue)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады